Rádio Sant'ana é uma emissora de rádio brasileira. Localizada na cidade de Tianguá, Ceará. Opera no dial FM, na frequência 102,5 MHz. Seu nome é uma homenagem à Nossa Senhora Sant'ana, padroeira da cidade. Lançada no dial AM, na frequência 1540 kHz, a rádio migrou para o dial FM em 1.º de janeiro de 2017.

Segunda emissora da Região da Ibiapaba e uma das primeiras do estado, foi fundada em 2 de fevereiro de 1980 através da “Rádio Santana Sociedade limitada", pelos sócios Monsenhor Tibúrcio Gonçalves de Paula, Luiz Aragão e Professor Fúlton Bezerril. É associada à ACERT e a ABERT. Desde 1994 pertence à Diocese de Tianguá, na pessoa do bispo Dom Francisco Javier Hernández Arnedo, e oferece aos seus ouvintes jornalismo, entretenimento e informação, além de variados programas voltados para o público católico. Desde 2011 tem como Diretor Geral o Padre Lusmar Sousa Fontenele.

Ligações externas 
 

Estações de rádio do Ceará
Estações de rádio fundadas em 1980